Таранька — термін, що має кілька значень.

 Таранька — річка, Україна, Вінницька область.
 Таранька — страва із сушеної риби.

Див. також 
 Тараня